Пьер Маргарон (1 мая 1765 — 16 декабря 1824) — французский генерал, участник французских революционных и наполеоновских войн. Вступил в добровольческий батальон в 1792 году. Во время Французских революционных войн поднимался по служебной лестнице, и в 1798 году командовал тяжёлым кавалерийским полком. В 1799 году со своими кавалеристами участвовал в битвах при Треббии, Нови и Дженоле, а в 1800 году при Поццоло и Сан-Массимо. В 1803 году был произведён в бригадные генералы и руководил лёгкой кавалерийской бригадой в Аустерлице, Йене и Любеке. Участвовал в вторжении 1807 года в Португалию и сражался при Эворе и Вимейру. С 1810 по 1812 гг. занимал административный пост. В 1813 году стал дивизионным генералом и возглавлял войска в Битве народов. Его имя высечено под Триумфальной аркой в столбце 2.

Ранние годы и Революция 
Маргарон родился 1 мая 1765 года в Лионе, Франция. Он вступил в вольную роту и временно находился в звании капитана до 15 августа 1792 года, когда его рота была включена в Арденнский легион. 10 декабря 1792 года он получил звание второго шеф де батальон (майора) Легиона, а 10 апреля 1793 года звание майора. Четыре дня спустя он официально принял командование Арденнским легионом. Он стал генерал-адъютантом в армии Севера где-то в 1794—1795 годах, а в 1795—1796 годах был переведён в армию Самбры и Мааса.

23 декабря 1798 года Маргарон стал шеф де бригад (полковником) 1-го кавалерийского полка, который впоследствии стал 1-м кирасирским полком. В 1799 году 1-й кавалерийский сражался в битве при Треббии 17-20 июня, в битве при Нови 15 августа 1799 года и в битве при Дженоле 4 ноября. В Треббии, 1-й кавалерийский полк численностью 263 человек был частью дивизии Жозефа Эли Дезирэ Перрюке де Монришара. 19 июня атака дивизии была отражена. В Нови 1-й кавалерийский был частью кавалерийского резерва Антуана Ришпанса. Всадники Ришпанса предприняли две контратаки против австрийцев, составлявших правое крыло союзников. Маргарон получил пулевое ранение в Нови и сломал правую ногу в Дженоле (Фоссано), выполняя миссию по приказу Жана Этьена Вашье Шампионне.

В битве при Маренго 14 июня 1800 года 1-й кавалерийский полк численностью в 123 человека находился в бригаде Франсуа Этьенна Келлермана. В конце дня полк участвовал в знаменитой атаке Келлермана. В другом источнике не упоминается его участие в битве при Маренго, но рассказывается об инциденте, произошедшем позже в ходе кампании, когда Гийом Брюн командовал Итальянской армией. Маргарон всего лишь с 200 всадниками и двумя артиллерийскими орудиями был почти окружён вражеской кавалерией, которая вышла из укрепленного лагеря Вероны. Он возглавил две атаки и отбил деревню Сан-Массимо, отбросив неприятеля и захватив в плен 100 вражеских всадников. Согласно записям, 1-й кавалерийский полк сражался в битве при Поццоло (Моцамбано) 25-26 декабря 1800 года и в Сан-Моссимо в 1801 году.

Империя

1803—1806 
29 августа 1803 года Маргарон получил повышение до бригадного генерала. 11 декабря 1803 года он стал членом ордена Почётного легиона, а 14 июня 1804 года его командором. Сначала он был направлен в кавалерийский лагерь в Сент-Омере, а затем в 4-й корпус под командованием маршала Жана де Дьё Сульта. Он принимал участие в Войне третьей коалиции, которая закончилась битвой под Аустерлицем 2 декабря 1805 года. В Аустерлице он командовал лёгкой кавалерийской бригадой 4-го корпуса, которая насчитывала 12 эскадронов из 8-го гусарского и 11-го и 26-го шассёрского полков. Во время кампании 1805 года Маргарон получил два огнестрельных ранения. После возвращения во Францию 11 апреля 1806 года он был помещён в запас, но 28 июля был призван на действительную службу.

В битве при Йене 14 октября 1806 года Маргарон руководил одной из двух лёгких кавалерийских бригад 4-го корпуса Сульта. Его бригада состояла из 8-го гусарского и 22-го шассёрского полков. В Йене Сульт атаковал 5 тыс. пруссаков под командованием Фридриха Якоба фон Хольцендорфа, защищавшего северный фланг. Застигнутый врасплох атакой французов на его левый фланг, Хольцендорф начал организованно отступать под прикрытием своей кавалерии. Лёгкая кавалерия Сульта прорвалась через заслон прусской кавалерии и лёгкой пехоты и атаковала одну из отступающих прусских колонн, захватив 400 человек, шесть артиллерийских орудий и два знамени. Развернув свои войска возле деревни Нерквиц, Хольцендорф обнаружил, что французская пехота окружает его левый фланг, в то время как кавалерия Сульта атакует с фронта. Прусские войска дрогнули; позже его кавалерия смогла сплотиться, но пехота бежала с поля боя. Бригада Маргарона сражалась в битве при Любеке 6-7 ноября 1806 года.

Португалия 

В 1807 году Маргарон был назначен в 1-й наблюдательный корпус Жиронды под началом Жана Андоша Жюно. Маргарон и Антуан Морен возглавляли бригады в кавалерийской дивизии численностью в 1754 человека под командованием Франсуа Этьенна Келлермана. В кавалерию входило по одному эскадрону из 1-го, 3-го, 4-го, 5-го, 9-го и 15-го драгунских полков и 26-го полка конных егерей. Все эскадроны насчитывали от 236 до 262 человек. С разрешения Испании силы Жюно пересекли реку Бидасоа 18 октября 1807 года и к 12 ноября были в Саламанке, готовые к вторжению в Португалию. Испанцы не знали, что Наполеон планировал вскоре захватить и их королевство. Вскоре после того, как в 1807 году корпус Жюно начал вторжение в Португалию, материально-техническое обеспечение армии начало давать сбои, и половина лошадей погибла. Тем не менее 30 ноября 1807 года французский авангард из 1,5 тыс. человек оккупировал Лиссабон, не встретив никакого сопротивления. Затем кавалеристы пересели на конфискованных у португальцев лошадей.

Вскоре после этого Наполеон низверг испанскую монархию путём политического и военного переворота; в конечном итоге это оказалось его огромной ошибкой. В феврале 1808 года французские имперские войска, которые должны были стать подкреплением для корпуса Жюно, захватили несколько ключевых испанских крепостей. Вскоре в стране было 118 тыс. французских солдат. В результате обмана Наполеон сверг короля Карла IV и его сына принца Фердинанда и посадил на испанский трон своего брата Жозефа Бонапарта. 2 мая 1808 года началось мадридское восстание, и к концу месяца оно охватило всю Испанию. К началу июня линия связи Жюно с Францией через Испанию была прервана. Португальское восстание началось на севере, но 16 июня повстанцы на юге захватили в плен Морена и французских солдат, охранявших Фару.

5 июля Жюно отправил Маргарона с 3 тыс. военнослужащих в Томар и Лейрию, где он успешно подавил восстание. 25 июля Жюно приказал Луи Анри Луазону возглавить экспедицию на восток к Элвашу. 29 июля 8,8 тыс. солдат Луазона, имевшие при себе восемь полевых орудий, столкнулись с испанскими и португальскими регулярными войсками примерно в 2,9 тыс. человек в битве при Эворе. Маргарон лично руководил 86-м линейным пехотным полком во время разгрома центра союзников и захвате трёх пушек. Побеждённая пехота союзников отступила к Эворе, которую они вместе с плохо вооруженными горожанами пытались удержать, но французы ворвались в город и уничтожили 2 тыс. защитников. Французы потеряли 90 человек убитыми и 200 ранеными; в отместку они жестоко разграбили город. Три дня спустя Луазон получил приказ вернуться в Лиссабон, чтобы отразить британское вторжение.

2 августа 1808 года сэр Артур Уэлсли высадился в бухте Мондегу во главе британской армии в  человек. К ним присоединились 2,3 тыс. португальских солдат. Вскоре они получили в подкрепление ещё 4 тыс. британских солдат. 17 августа в битве при Ролисе Уэлсли разбил французское войско в  человек под командованием Анри-Франсуа Делаборда. За этим 21 августа последовала битва при Вимейру, в которой Уэлсли потерял 719 из  человек. Побежденный Жюно потерял 1,8 тыс. человек из  и 12 орудий из 23. Другой источник оценил войска Жюно в 10,3 тыс. пехотинцев, 2 тыс. кавалеристов и 700 артиллеристов. В этой битве Маргарон командовал кавалерией, которая была организована во временные полки. Это были 3-й, 4-й и 5-й драгунские полки и 1-й полк конных егерей, а также 100 добровольцев.

В Вимейру Жюно послал 3-й драгунский полк с одной из фланговых бригад, оставив Маргарона с тремя кавалерийскими полками. После того, как его первые три лобовых атаки потерпели неудачу, Жюно отправил Келлермана со своим гренадерским резервом нанести удар по деревне Вимейру. После рукопашной схватки гренадеры были разбиты, и Маргарон послал один полк, чтобы прикрыть их отступление. В этот момент 240 солдат британского 20-го лёгкого драгунского полка атаковали, прорвали французский кавалерийский заслон и начали уничтожать гренадеров. В пылу битвы британские всадники вышли из-под контроля и слишком увлеклись преследованием неприятеля. Когда Маргарон выпустил свои последние два полка, лёгкие драгуны бежали, лишь по счастливой случайности потеряв только 21 человека убитыми, включая полковника Тейлора, 24 ранеными и 11 пленными.

1809—1814 
Согласно Синтрской конвенции, в обмен на сдачу Португалии англичане репатриировали Жюно и его войска во Францию. Когда силы Жюно были заново собраны, сформировав 8-й корпус, у них отсутствовала кавалерия, потому что их временные кавалерийские отряды были переведены обратно в свои полки. Маргарон был назначен командующим кавалерийскими депо в Дё-Севре и Приморской Шаранте. 29 января 1809 года он получил титул барона Империи. В 1809 году он отправился в Испанию в составе 2-го корпуса, но вернулся в отпуск во Францию до конца года. С 6 сентября 1810 года по 22 июля 1812 года он командовал департаментом Верхняя Луара.

Маргарон был переведён в армию в Германии и 16 августа 1813 года был произведён в дивизионные генералы. Во время битвы при Лейпциге (Битвы народов) 16-19 октября 1813 года он командовал гарнизоном Лейпцига из 4820 человек, состоящим из двух бригад при поддержке двух французскими конных артиллерийских батарей (всего 12 пушек) и полубатареи с четырьмя пушками. Анне Морио де Л’Иль возглавлял французскую бригаду, в которую входили 2-е батальоны 96-го и 103-го линейных пехотных полков, 4-й батальон 132-го линейного пехотного полка и сводный батальон 35-го и 36-го лёгких пехотных полков. Граф Хохберг руководил бригадой Великого герцогства Баденского, состоящей из одного батальона 2-го линейного пехотного полка и лёгкого батальона Лингга.

Дальнейшая карьера 
В 1814 году после реставрации Бурбонов Маргарон получил орден Святого Людовика и стал генерал-инспектором жандармерии. В течение Ста дней он принял должность под началом Наполеона, а 22 октября 1815 года был включён в список находящихся в отставке. Однако 14 августа 1816 года он был вновь назначен генерал-инспектором жандармерии и занимал этот пост до ухода в отставку 3 июля 1821 года. Он умер в Париже 16 декабря 1824 года. Его имя высечено на северной стороне под Триумфальной аркой.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны Империи (Франция)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)